Николай Васильевич Воейков  ( — ) — генерал от кавалерии и обер-камергер из рода Воейковых.

Биография 
Происходил из рода, владевшего значительными имениями в Тамбовской губернии. Родился  года в семье известного коннозаводчика Василия Петровича Воейкова. Образование получил в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, которую окончил по первому разряду. 

В службу вступил в 1851 году корнетом в Кавалергардский Её Величества полк. В 1858 году назначен полковым адъютантом, а в 1860 году флигель-адъютантом к Александру II. В 1862 году отчислен от фронта в свиту Его Величества. В 1864 году назначен старшим адъютантом управления Императорской главной квартирой и собственного Его Величества конвоя. В том же году занял должность управляющего делами Императорской главной квартиры и собственного Его Величества конвоя.

В 1876 году назначен генерал-адъютантом к Его Императорскому Величеству, с оставлением в настоящей должности. В 1883 году с преобразованием управления Императорской главной квартиры в канцелярию Императорской главной квартиры, назначен помощником командующего Императорской главной квартирой. 

В 1895 году назначен обер-камергером Двора Его Императорского Величества, с отчислением от должности помощника командующего Императорской главной квартирой. 

Скончался в Париже от паралича сердца  года. Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. 

По оценке его недоброжелателя А. А. Половцова, Воейков был «пустая, узкая, подобострастная, мелкая личность: осторожность, хитрость, скупость, себялюбие, низкопоклонничество, перемежающееся с чванством, были отличительными его чертами». 

 Корнет (07.08.1851)
 Поручик (01.07.1853)
 Штабс-ротмистр (23.04.1859)
 Ротмистр (01.07.1859)
 Флигель-адъютант (1860)
 Полковник (30.08.1862)
 Генерал-майор (30.08.1869) с зачислением в Свиту
 Генерал-адъютант (1876)
 Генерал-лейтенант (30.08.1879)
 Генерал от кавалерии (30.08.1893)

 Орден Святого Станислава 3 ст. (1858)
 Орден Святой Анны 3 ст. (1860)
 Орден Святого Станислава 2 ст. (1862)
 Орден Святого Владимира 4 ст. (1864)
 Орден Святой Анны 2 ст. (1866)
 Орден Святого Владимира 3 ст. (1869)
 Орден Святого Станислава 1 ст. (1871)
 Орден Святой Анны 1 ст. (1873)
 Орден Святого Владимира 2 ст. с мечами (1877)
 Орден Белого Орла (1882)
 Орден Святого Александра Невского (1886)
 Алмазные знаки к Ордену Святого Александра Невского (1889)
 Знак отличия за XL лет беспорочной службы (1893)

иностранные:
 Шведский Орден Меча 2 ст. со звездой (1867)
 Греческий Орден Спасителя 2 ст. со звездой (1867)
 Турецкий Орден Османие 2 ст. (1867)
 Французский Орден Почетного Легиона 2 ст. (1867)
 Гессен-Дармштадтский Орден Людвига 2 ст. (1867)
 Прусский Орден Красного Орла 2 ст. (1867)
 Вюртембергский Орден Вюртембергской Короны 2 ст. (1867)
 Итальянский Орден Святых Маврикия и Лазаря 2 ст. (1867)
 Баварский Орден Святого Михаила 1 ст. (1868)
 Вюртенбергский Орден Фридриха 2 ст (1868)
 Гессен-Дармштадтский Орден Филиппа Великодушного 2 ст. со звездой (1868)
 Черногорский Орден Данило I 1 ст. (1869)
 Гогенцоллерн-Зигмарингенский орден почетного креста (1870)
 Прусский Орден Красного Орла 2 ст. со звездой (1870)
 Саксен-Веймарский Орден Белого сокола 1 ст. (1870)
 Вюртенбергский Орден Фридриха 1 ст. (1871)
 Прусский Орден Красного Орла 2 ст. со звездой, украшенный бриллиантами (1872)
 Австрийский Орден Франца Иосифа 1 ст. (1872)
 Гессен-Дармштадтский Орден Филиппа Великодушного 1 ст. (1873)
 Саксен-Кобург-Готский Орден Эрнестинского Дома 2 ст. со звездой (1874)
 Австрийский Орден Железной короны 1 ст. (1874)
 Бельгийский Орден Леопольда I 2 ст. (1874)
 Саксонский Орден Альбрехта 1 ст. (1874)
 Мекленбург-Шверинский Орден Вендской Короны 1 ст. (1876)
 Румынский Орден Звезды Румынии 2 ст. (1877)
 Персидский Орден Льва и Солнца 1 ст. (1878)
 Прусский Орден Красного Орла 1 ст. (1879)
 Французский Орден Почетного Легиона 2 ст. со звездой (1879)
 Баденский Орден Бертольда I (1883)
 Баденский Орден Церингенского льва 1 ст. (1883)
 Болгарский Орден «Святой Александр» 1 ст. (1884)
 Австрийский Орден Леопольда 1 ст. (1884)
 Бриллиантовые знаки к прусскому Ордену Красного Орла 1 ст. (1888)
 Сербский Орден Таковского креста 1 ст. (1891)
 Шведский Орден Меча 1 ст. (1892)
 Бухарский Орден Благородной Бухары с алмазами (1893)
 Гессен-Дармштадтский Орден Людвига 1 ст. (1895)

Семья 

Жена (с 16 февраля 1864 года) — княжна Варвара Владимировна Долгорукова (23.01.1840—1909), фрейлина двора (23.03.1858), дочь князя Владимира Андреевича Долгорукова от брака его с известной своим колоссальным богатством княжной Варварой Васильевной Долгоруковой. Родилась в Петербурге, крещена 7 февраля 1840 года в Казанском соборе при восприемстве княгини Е. Ф. Долгоруковой и дяди В. А. Долгорукова. Венчание ее было в Придворной церкви Зимнего дворца. Говорили, что свадьба состоялась, после того как Воейкову три раза отказывали, и княжна вышла за него, потому что никто другой не сватался. Через этот брак Воейков получил весьма большое приданое и сделал успешную карьеру. Их дети:
 Василий (20.11.1864—28.02.1898), крестник  князя В. А. Долгорукова и М. В. Нарышкиной; камер-юнкер, умер в Галле от остановки сердца.
 Александр (1865—1942), выпускник Пажеского корпуса, генерал-майор. Женат (с 1887) на фрейлине светлейшей княжне Марии Владимировне Голицыной (1860—1933). В эмиграции жил во Франции, затем в Швеции. Похоронен рядом с женой на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. В браке имели дочь Татьяну (замужем за Поповым) и сына Владимира (1903—1940).
 Владимир (1868—1947), генерал-майор Свиты.
 Мария (27.07.1877—?), фрейлина двора (1896), замужем за бароном Евгением Станиславовичем фон Нолькен.

Примечания

Литература 
 
 

Николай
Выпускники Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров
Кавалергарды
Флигель-адъютанты (Российская империя)
Генерал-майоры Свиты
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Обер-камергеры (Российская империя)
Генералы от кавалерии (Российская империя)
Похороненные на Тихвинском кладбище, чьи могилы утрачены